Дуала, дивала, дуэла — народ в Камеруне, проживающий на побережье залива Камерун, в районе города Дуала на территории провинций Юго-Западная и Литторал. Численность более 1,5 миллиона человек, самих дуала в 1994 году насчитывалось 110 тысяч. Говорят на языке дуала, входящем в зону A группы банту бенуэ-конголезской семьи. Распадаются на несколько этнолингвистических групп.

Религия 

Большинство дуала придерживается местных традиционных верований, часть исповедует христианство — католицизм и протестантизм (Евангелическая церковь Камеруна)

Хозяйство 
В хозяйстве дуала сочетаются морское рыболовство и торговля; основные культуры — кукуруза, сорго, маниок, ямс, арахис; для продажи выращивают такие растения как какао, бананы, кола. Часть дуала заняты на промышленных работах на предприятиях Криби и Дуала.

Социальная организация 
Главную основу социальной организации составляют деревенские общины, возглавляемые старейшинами разных рангов. Развита полигиния. Поселения разбросанные. Хижины сгруппированы по родственному признаку. Жилища прямоугольные, с плетёнными из лозы и тростника стенами и нависающей четырёхскатной или двускатной высокой крышей из листьев и травы.

История 

В XVIII—XIX веке дуала создали в Южном Камеруне раннеполитическое образование со столицей в городе Дуала, который был крупным торговым центром. В июле 1884 году правителям народа дуала был навязан договор о переходе камерунского побережья под протекторат Германии. Во время Первой мировой войны, в 1916 году, территория Камеруна была оккупирована английскими, французскими и бельгийскими войсками. Камерунские короли держатся вместе. Король Белл и его родственный король Эканджум Джозеф оказали сопротивление немецкой колонизации. А в 1919 году Камерун, в том числе и территория на которой проживали дуала, был разделён между Великобританией и Францией. Независимость от Франции была получена в 1960 году, от Великобритании — в 1961 году.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Андрианов Б. В. Дуала// Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
 на других языках
 DeLancey, Mark W., and DeLancey, Mark Dike (2000). Historical Dictionary of the Republic of Cameroon. 3rd ed.
 Fanso, Verkijika G. (1990). «Trade and supremacy on the Cameroon coast, 1879—1887». Introduction to the History of Cameroon in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Palgrave MacMillan.

Народы Камеруна
Народы банту
Народы Экваториальной Африки